Název Frýdlant má více míst
 Frýdlant – město v okrese Liberec
 Frýdlant (zámek) – zámek v tomto městě
 Frýdlant nad Ostravicí – město v okrese Frýdek-Místek
 Frýdlant (Frýdlant nad Ostravicí) – část města Frýdlant nad Ostravicí
 Frýdlant nad Moravicí – dřívější název města Břidličná v okrese Bruntál
 Frýdlant – zaniklý hrad v okrese Česká Lípa
 mylný název hradu u Kvítkova v okrese Česká Lípa

Související články 
 Friedland